Luigi Simeoni (1875-1952) – storico
Luigi Simeoni (1847-1910) – avvocato e deputato del Regno d'Italia
Luigi Simeoni (1967) – fumettista